CJE est un sigle composé des trois lettres C, J et E qui peut faire référence à :
 Collège Jean-Eudes, une école secondaire privée de Montréal (Canada) ;
 Congrès juif européen ;
 Carrefour jeunesse-emploi, un organisme en employabilité au Québec.

CJE est un code qui peut faire référence à :
 Changhua, à Taïwan, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code